Чирко́вский — топоним в России и фамилия русского происхождения.

 Чирковский, Василий Васильевич (1874, г. Самара — 1956, Ленинград) — российский советский учёный-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, создатель и зав. кафедрой глазных болезней (1920—1922), проректор (1922) Пермского университета.
 Чирковский — упразднённый в 1934 году посёлок, вошедший в состав города Заволжск (ныне административный центр Заволжского района Ивановской области России).
 Чирковский — упразднённый посёлок, входивший в 1952 году в Христолюбовский сельсовет Покровского района БАССР (Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 июня 1952 года : [справочник] / Президиум Верхов. Совета БАССР ; [сост. Н. Ильин, Ш. Файзуллин, М. Курамшин и др. ; отв. ред. А. Денисов]. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1953. — 494, [1] с. : табл. преим. — Алф. указ.: с. 398—493. С.196).

См. также 
 Чирковское
 Чирковская

Примечания